Дми́трий Никола́евич Матве́ев:
 Матвеев, Дмитрий Николаевич (1953—2018) — советский и российский актёр кино и дубляжа.
 Матвеев, Дмитрий Николаевич (1896—1944) — русский и советский учёный-оториноларинголог, педагог и изобретатель.